Роже́рио Мю́кке Се́ни (; ) — бразильский футбольный вратарь и тренер. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 1992—2015 годах выступал за клуб «Сан-Паулу». Официально признан ФИФА вратарём, забившим больше всех мячей в истории — 131 гол. Свой 100-й гол он забил 27 марта 2011 года.

Карьера

Игровая 
Рожерио Сени провёл 1136 матчей за «Сан-Паулу» и забил во всех официальных турнирах за эту команду 132 гола, из них 129 голов — в официальных турнирах (см. Список голов Рожерио Сени).

В апреле 2009 года на тренировке Рожерио получил серьёзную травму — перелом ноги. Пройдя полугодовой курс восстановления, в начале октября 2009 года голкипер вернулся в большой футбол. И уже 25 октября в матче против «Сантоса» Рожерио удалось отличиться точным ударом со штрафного. Этот гол оказался победным для его клуба — «Сан-Паулу» выиграл со счётом 4:3.

27 марта 2011 года в матче 16-го тура чемпионата штата Сан-Паулу против «Коринтианса» Рожерио Сени со штрафного забил свой 100-й гол в карьере. Тем самым вратарь принёс его команде победу в дерби и одновременно стал первым в мире вратарем, забившим 100 голов за свою профессиональную карьеру.

В декабре 2015 года объявил о завершении карьеры.

Тренерская 
24 ноября 2016 года назначен главным тренером «Сан-Паулу». Контракт подписан до конца 2018 года. Сени получил должность в январе 2017 года. 3 июля 2017 года, через день после гостевого матча 11-го тура чемпионата Бразилии 2017 против «Фламенго», проигранного 0:2, уволен со своего поста.

11 ноября 2017 года возглавил «Форталезу».

10 ноября 2020 года назначен главным тренером «Фламенго». Контракт подписан до декабря 2021 года. 10 июля 2021 года, за день до матча 11-го тура чемпионата Бразилии 2021 против «Шапекоэнсе», отправлен в оставку. Под руководством Сени «Фламенго» провёл 8 игр в Серии A 2021 (4 победы и 4 поражения) и занимал 11-е место после 10-го тура (при двух отложенных играх во 2-м и 4-м турах).

13 октября 2021 года во 2-й раз в тренерской карьере возглавил родной «Сан-Паулу». Контракт подписан до декабря 2022 года.

Достижения

В качестве игрока

Командные 
  Чемпион Бразилии (3): 2006, 2007, 2008
  Финалист Кубка Бразилии (1): 2000
  Победитель Молодёжного кубка Сан-Паулу (1): 1993
  Чемпион Сан-Паулу (4): 1998, 2000, 2002, 2005
  Чемпион Мату-Гросу (1): 1990
 / Чемпион Рио-Сан-Паулу (1): 2001
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 1993, 2005
 Обладатель Суперкубка Либертадорес (1): 1993
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2012
 Обладатель Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1994
 Обладатель Рекопы Южной Америки (2): 1993, 1994
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1993
 Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2005
 Обладатель Кубка конфедераций (1): 1997
 Чемпион мира (1): 2002

Личные 
 Лучший вратарь мира (по версии RSSSF): 2005
 Лучший вратарь Южной Америки (по версии IFFHS): 2005, 2006, 2007
 Лучший вратарь Бразилии (по версии RSSSF): 2002, 2003, 2005, 2006
 Лучший вратарь Лиги Паулисты: 2005, 2011
 Участник символической сборной года в Южной Америке: 2005, 2006
 Лучший игрок Клубного чемпионата мира ФИФА: 2005
 Лучший игрок финала Клубного чемпионата мира ФИФА: 2005
 Лучший игрок Кубка Либертадорес: 2005
 Лучший игрок финала Кубка Либертадорес: 2005
 Лучший вратарь Кубка Либертадорес: 2005
 Лучший вратарь Южноамериканского кубка: 2014
 Футболист года в Бразилии (Золотой мяч) (по версии Placar): 2008
 Участник символической сборной чемпионата Бразилии (Серебряный мяч) (по версии Placar): 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008
 Футболист года в Бразилии (по версии Globo и КБФ): 2006, 2007
 Футболист года в Бразилии (по версии Globo и КБФ), выбор болельщиков: 2007, 2014
 Третий вратарь Бразилии XX века (по версии IFFHS)
 Самый результативный вратарь в истории футбола: 132 забитых гола

В качестве тренера 
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (1): 2021
  Чемпион штата Сеара (2): 2019, 2020
  Чемпион Бразилии (1): 2020
  Чемпион Бразилии в Серии B (1): 2018
  Обладатель Суперкубка Бразилии (1): 2021
  Обладатель Кубка Нордесте (1): 2019

Статистика выступлений

Матчи за сборную 

Итого: 17 матчей, 13 пропущенных голов

 Забитые голы 

 Общее число забитых голов: 132 (из них 129 — в официальных матчах, учитываемых ФИФА)
 Голы, забитые со штрафных ударов: 61
 Голы, забитые с пенальти: 70
 Гол, забитый по катящемуся мячу: 1
 Голевые передачи:''' 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт «100 голов Рожерио Сени»
 Сайт «Сан-Паулу»
 Статья на Огоголе: Родриго Сени: вратарь с 1000 матчами и 103 голами

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Футбольные вратари-бомбардиры
Чемпионы мира по футболу
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Форталеза»
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Фламенго»